Светлана Вячеславовна Елисеева (29 декабря 2002, Москва) — российская футболистка, защитница.

Биография 
Воспитанница футбольной школы «Чертаново», первый тренер — Анастасия Блынская. Входила в юниорскую сборную Москвы.

В 2019 году переведена в основную команду «Чертаново». Дебютный матч в высшем дивизионе России сыграла 11 апреля 2019 года против «Енисея», проведя на поле все 90 минут. Всего в первом сезоне провела 7 матчей в высшей лиге.

Выступала за юниорскую сборную России (до 17 лет), была её основным игроком, провела 26 матчей, из них 12 — в отборочных турнирах первенств Европы. После перехода в более старшую возрастную категорию потеряла место в основе, сыграв лишь один матч за молодёжную сборную России (до 19 лет) в августе 2019 года. По состоянию на весну 2021 года вызывалась в молодёжную сборную как запасной игрок.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Динамо»

Футболистки России
Игроки ЖФК «Чертаново»